Holzmühleweiher ist der Name folgender Stillgewässer:
 Holzmühleweiher (Kißlegg) in Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Holzmühleweiher (Vogt) in Vogt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland